Битва при Тулоне (1707) — эпизод Войны за испанское наследство.
 Битва при Тулоне (1744) — морское сражение Войны за австрийское наследство.
 Осада Тулона (1793) — эпизод революционных войн Франции, с которого началась карьера Наполеона Бонапарта.

См. также 
 Затопление французского флота в Тулоне (27 ноября 1942)